NGC 4876 (другие обозначения — MCG 5-31-73, ZWG 160.234, ARAK 398, DRCG 27-124, PGC 44658) — эллиптическая галактика (E5) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Эллиптические галактики
4876
Скопление Волос Вероники
Волосы Вероники (созвездие)